Под названием «Посре́дник» известно несколько фильмов:
 Посредник (фильм, 1968) — американский фильм, экранизация произведения Бернарда Меламуда.
 Посредник (фильм, 1970) — британский фильм, экранизация произведения Л. П. Хартли.
 Посредник (фильм, 1976) — индийский фильм режиссёра Сатьяджита Рая.
 Посредник (фильм, 1990) — советский фильм 1990 года по роману А. Мирера «Главный полдень».
  — американский фильм 2009 года режиссёра Джорджа Галло.
 Посредник (фильм, 2013) — российский фильм 2013 года режиссёра Игоря Москвитина.
 Посредник (фильм, 2022) — корейский фильм.